Albacora-cachorra pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Thunnus albacares
 Thunnus obesus

Desambiguações de espécies